Джорже Попович () — югославский художник.

Биография 
Джордже Попович родился в Белграде в 1909. Он окончил начальную и среднюю школу во Франции, а юридический факультет в Белграде. Живописи учился в художественной школе Йована Биелича в период с 1928 по 1930 год, а художественной критикой начал заниматься в 1934 году. Критика была опубликована в газете «Правда», «Республика и борьба». Перед войной, как и его друг из школы Биелича Педжа Милосавлевич служил на дипломатической службе после войны он был советником Комиссии по культурным связям с зарубежными странами.

Библиография 
 ЂОРЂЕ ПОПОВИЋ, Београдско сликарство и вајарство 1920—1940, ЛИК, Београд, 1. мај 1951, бр. 4.
 ЂОРЂЕ ПОПОВИЋ, Београд — Изложба 70 дела из београдске уметности између два рата, РЕПУБЛИКА, Београд, 27. март 1951.
 Ђорђе Поповић, Почетак априла у београдским галеријама, Борба, Београд 14.04.1957.
 Ђорђе Поповић, Девета јесења изложба «Цвијете Зузорић» Правда, Београд, 13.11.1936.
 Ђорђе Поповић, Јубиларна десета Пролећна изложба југословенских ликовних уметника, Правда, Београд, 29.05.1938.
 Ђорђе Поповић, Петар Лубарда, Република, бр. 288, Београд, 8.05.1951.
 Ђорђе Поповић, Београдско сликарство и вајарство 1920—1940., ЛИК бр.4, Београд, 1.03.1951

Ссылки 
 Протић, Б. Миодраг (1970). Српско сликарство XX века, Том 1. — Библиотека Синтезе. YU-Београд: Нолит, 259 страна.

Художники Югославии